Vila Salazar kan syfta på:

 annat namn på N'dalatando, provinshuvudstad, Cuanza Norte i Angola
 annat namn på Matola, provinshuvudstad, Maputo i Moçambique
 äldre namn på staden Baucau i Östtimor